El nombre de Convento de la Merced, Convento de las Mercedarias o de Nuestra Señora de la Merced es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como convento de la orden religiosa de los mercedarios (Orden de la Merced, mercedarias o comendadoras mercedarias).

Conventos

Argentina 
 Convento de la Merced (Corrientes).

Cuba 
 Convento de la Merced (La Habana).
 Convento de la Merced (Camagüey).

España 
 Convento de la Merced (Burgos).
 Convento de la Merced (Ciudad Real).
 Convento de la Merced (Córdoba).
 Convento de la Merced (Cuenca).
 Convento de la Merced (Granada).
 Convento de la Merced (Logroño), actualmente Parlamento de La Rioja
 Convento de las Mercedarias (Lorca), provincia de Murcia.
Convento de Nuestra Señora de La Merced (Madrid), convento del siglo XVI.
 Convento de la Merced (Sevilla), actualmente Museo de Bellas Artes de Sevilla.
 Convento de la Merced (Soria).
 Convento de la Merced (Valdunquillo), provincia de Valladolid.
 Convento de Nuestra Señora de la Merced (Valladolid), ciudad de Valladolid

Guatemala 
 Convento de la Merced (Antigua Guatemala).

México 
 Convento de la Merced (Ciudad de México).

Perú 
 Convento de la Merced (Cuzco).